«Ведьмак: Разблокировано» () — специальный эпизод американского телесериала «Ведьмак», который вышел 20 декабря 2021 года на YouTube и Facebook. Он был анонсирован 15 декабря 2021 года. Продолжительность эпизода составит примерно 60 минут. Он включает интервью с актёрами и авторами шоу, а также ряд сцен, не вошедших в сериал при монтаже. Заранее ожидалось, что шоураннер расскажет, каким образом «Ведьмака» свяжут с будущим сериалом «Ведьмак: Происхождение». Ведущей эпизода стала актриса Фелиция Дэй.

Примечания 

Эпизоды телесериалов